

Kalendarium informatyczne 1946 roku

styczeń

luty 
 14 lutego zaprezentowany został ENIAC

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Zobacz też 
 informatyka
 historia informatyki

Kalendarium informatyczne
Wydarzenia 1946